Jaques-George Adam (1909 - 1980 ) foi um botânico  francês .

Obras
 Flore descriptive des monts Nimba. Publicado em 1971, Editions du Muséum (Paris)
 Climat, sols, végétation. Publicado em 1965, C.R.D.S. (Saint-Louis du Sénégal)

Ligações externas
  

Botânicos da França
Mortos em 1980